ND est un sigle, qui signifie :
 Notre-Dame
 Les Nouveaux Démocrates, un parti politique français
Novak Djokovic, un joueur de tennis serbe
un niveau académique de doctorat en médecine naturelle reconnu aux États-Unis et au Canada

ND est le code pour North Dakota, soit Dakota du Nord, dans la liste des codes des États des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays). (voir ISO 3166-2:US).

Nd est un symbole, qui signifie :
 Néodyme, l'élément chimique, selon la liste des éléments chimiques
 nd (minuscule) est le symbole du nœud (unité de vitesse).
 Nd, digramme de l'alphabet latin

ND (en grec ), est l'abréviation du parti politique grec Nouvelle Démocratie

ND 1000 et ND 3300 sont des modèles de spectrophotomètre conçus par la société Nanodrop.

ND est parfois utilisé pour désigner le groupe de rock français Noir Désir ou sa boîte de production ND Musiques

nd : non défini

ND en aéronautique signifie Navigation Display

ND en informatique correspondent aux initiales de la société Next Decision.

Nd est un digramme de l'alphabet latin

nd ou ND est l'abréviation du mot anglais « second ». Cette abréviation est utilisée pour écrire en chiffres les nombres ordinaux se terminant par deux (sauf pour 12 ; En réalité, pour tous les ordinaux correspondant aux cardinaux se terminant par « two ».) ; Par exemple , ...

Dans le monde de la lutte:

The New Day est un trio de lutteurs composé de Kofi Kingston, Xavier Woods et Big E. Ils travaillent actuellement à la World Wrestling Entertainment, dans la division SmackDown. Devenus l'une des équipes les plus emblématiques de l'histoire de la WWE, ils sont 7 fois champions par équipe de SmackDown et 4 fois champions par équipe de Raw. De ce fait, avec 11 titres par équipe remportés, il s'agit de l'équipe la plus titrée de l'histoire de la WWE (ayant dépassé le record détenu par les Dudley Boyz et les Hardy Boyz avec 9 titres). Par ailleurs, ils détiennent le record de longévité des titres par équipe de Rawavec 484 jours, ainsi que le record du nombre de règnes en tant que champions par équipe de SmackDown 

Écrit en minuscules (« nd », donnant « ,  »...), ou en capitales (« ND », donnant « 2ND, 22ND »...), le suffixe du nombre ordinal s'écrit sur la ligne de base (et non en exposant comme c'est le cas en français).

Notes et références 

Code
Abréviation
Symbole